Viscount kan syfta på:

 Viscount (adelstitel) – en engelsk adelstitel
 Vickers Viscount – ett 4-motorigt brittiskt propellerdrivet passagerarflygplan

Se även
 Vaux-le-Vicomte – ett slott i Maincy i departementet Seine-et-Marne i Frankrike